In Hearing of Atomic Rooster — третий студийный альбом британской рок-группы Atomic Rooster, выпущенный лейблом Pegasus в августе 1971 года. Переиздан в 1990, 1995, 2001 и 2004 годах с добавлением бонус-треков.

Об альбоме 
Диск поднялся до #167 в Billboard 200, а выпущенный незадолго перед выходом альбома сингл «The Devil’s Answer» (включенный в американское издание, но отсутствующий в оригинальном британском) достиг #4 в Британии.

Список композиций

Оригинальное британское издание 
 Сторона А
 «Breakthrough» (Крейн, Pat Darnell) 6:18
 «Break the Ice» (Канн) 4:59
 «Decision/Indecision» (Крейн, Darnell) 3:50
 «A Spoonful of Bromide Helps the Pulse Rate Go Down» (Крейн) 4:38
 Сторона Б
 «Black Snake» (Крейн, Darnell) 5:59
 «Head in the Sky» (Канн) 5:38
 «The Rock» (Крейн) 4:31
 «The Price» (Крейн) 5:16

Оригинальное американское издание 
 Сторона А
 «Breakthrough»
 «Break the Ice»
 «Decision/Indecision»
 «A Spoonful of Bromide Helps the Pulse Rate Go Down»
 «Devil’s Answer» — U.S. Version with Pete French Overdubbed Vocals
 Сторона Б
 « Black Snake»
 « Head in the Sky»
 «The Rock»
 «The Price»

Участники записи 
 Пит Френч — вокал
 Винсент Крейн — орган, фортепиано, синт-бас, бэк-вокал
 Джон Дю Канн — электрогитары
 Пол Хаммонд — ударные

Примечания

Ссылки 
 The New Musical Express Book of Rock, 1975, Star Books, ISBN 0-352-30074-4
 In Hearing of Atomic Rooster на discogs.com

Альбомы 1971 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы психоделического рока
Альбомы Castle Communications
Альбомы Philips Records
Альбомы прогрессивного рока